Баку има више значења:

 Баку
 Баку (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Баку (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији